Владимир Иванович Матвеев:
 Матвеев, Владимир Иванович (1911—1942) — Герой Советского Союза.
 Матвеев, Владимир Иванович (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 Матвеев, Владимир Иванович (1934—2011) — доктор биологических наук.